Motel, a kereskedelmi szálláshelyek egyik típusa
Motel, Zsédenyi Adrienn egyik dala
Motel, a Magneoton által kiadott Zsédenyi Adrienn album
Motel, 2005-ös amerikai horrorfilm